Seymour est un patronyme d'origine britannique. C'est une forme anglicisée du nom Saint-Maur, porté par une ou plusieurs lignées descendant de Normands originaires d'un ou plusieurs lieux nommés Saint-Maur. Par exemple, Roger Seymour, né en 1284 à , Newport, Monmouthshire, Pays de Galles, était le fils de Roger Saint-Maur (1258-1300), descendant de William Fitzwido Saint-Maur, né à Saint-Maur-sur-le-Loir en 1055 et mort dans le Wiltshire. 

Seymour est aussi un prénom masculin et un nom de lieu.

Patronyme

Pseudonyme 

 Jane Seymour (née en 1951), actrice anglaise
Lynn Seymour (1939-2023), danseuse étoile et chorégraphe canadienne

Toponyme 

 États-Unis
 Seymour (Connecticut)
 Seymour (Illinois)
 Seymour (Iowa)
 Seymour (Indiana)
 Seymour (Missouri)
 Seymour (Tennessee)
 Seymour (Texas)
 Seymour (Wisconsin)
 Canada
 Baie Seymour (Seymour Inlet) en Colombie-Britannique
 Mont Seymour en Colombie-Britannique
 Australie
 Seymour dans le comté de Mitchell au Victoria.
 Afrique du Sud
 Seymour (Eastern Cape)
 Antarctique
Île Seymour

Exemples de personnes portant ce prénom 
 
 Seymour Bathurst,  Bathurst (1864-1943), militaire et magnat de la presse britannique
 Seymour Benzer (1921-2007), physicien, biologiste et généticien américain
 Seymour Brussel (1958-), acteur français
 Seymour Cassel (1935-2019), acteur américain
 Seymour Cocks (1882-1953), député travailliste britannique 
 Seymour Cray (1925-1996), concepteur de plusieurs superordinateurs
 Seymour Chwast (1931-), illustrateur et concepteur graphique américain
 Seymour Ginsburg (1927-2004), informaticien américain
 Francis Seymour Haden (1818-1910), chirurgien et graveur anglais
 Seymour Halpern (1913-1997), député de l'État de New York
 Seymour Hersh (1937-), journaliste d'investigation américain.
 Seymour Hicks (1871-1949), acteur, scénariste et producteur de théâtre britannique
 Seymour H. Knox I (1861-1915), entrepreneur et homme d'affaires américain
 Seymour H. Knox II (1898-1990), philanthrope et mécène américain
 Seymour H. Knox III (1926-1996), philanthrope américain
 Seymour King (1852-1933), banquier et homme politique britannique
 Seymour Martin Lipset (1922–2006), politologue américain
 Seymour Melman (1917-2004), économiste américain
 Seymour Nebenzal (1899-1961), producteur de cinéma allemand
 Seymour Nurse (1933-), joueur de cricket barbadien
 Seymour Papert (1928-2016), mathématicien, inventeur du langage informatique Logo.
 Seymour Siegel (1927-1988), rabbin conservateur américain
 Seymour Schulicj (1940-), homme d'affaires et philanthrope canadien
 Seymour Stedman (1871-1948), avocat et homme politique américain

Personnages de fiction 
 Seymour Skinner personnage de la série Les Simpson.
 Seymour Glass, membre de la famille Glass est un personnage dans plusieurs œuvres de J. D. Salinger, en particulier Seymour, une introduction.
 Seymour, personnage fictif du film Ma bonne amie Irma réalisé par George Marshall en 1949
 Seymour Guado, personnage fictif du jeu vidéo Final Fantasy X.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Prénom américain
Homonymie de localités aux États-Unis